Bexley (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Bexley (borough), een Engelse borough in het graafschap Groot-Londen
 Bexley (wijk), een wijk in het gelijknamige Londense bestuurlijke gebied Bexley, in de regio Groot-Londen